MNM est un sigle pouvant désigner :

 Le festival Montréal/Nouvelles Musiques
 MNM, une équipe de catch
 MNM est une radio publique néerlandophone appartenant à la VRT destinée à la Communauté flamande de Belgique (Flandre et Bruxelles).
 Mbappé - Neymar - Messi, trio d'attaque du Paris Saint-Germain
Homonymie